Miejscowości w USA:
 Hinsdale – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
 Hinsdale – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Valley
 Hinsdale – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Cheshire
 Hinsdale – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Cheshire
 Hinsdale – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Hinsdale – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
Gminy w USA:
 Hinsdale (ang. Hinsdale Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Hinsdale (ang. Hinsdale Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Hinsdale (ang. Hinsdale Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hinsdale (ang. Hinsdale County) – w stanie Kolorado